Otto Stapf kan syfta på:

* Otto Stapf (botaniker) (1857–1933), österrikisk botaniker
 Otto Stapf (general) (1890–1963), tysk infanterigeneral